Могила неизвестного солдата — основной тип памятника неизвестному солдату
 Могила Неизвестного солдата — мемориал в Афинах.
 Могила неизвестного солдата — мемориал в Париже.
 Могила неизвестного солдата — мемориал в Лондоне.
 Могила неизвестного солдата — мемориал в Варшаве.
 Могила неизвестного солдата — мемориал в Бухаресте.
 Могила Неизвестного Солдата — мемориал в Москве.
 Могила Неизвестного Солдата — мемориал в Петрозаводске.
 Могила Неизвестного солдата — мемориал в Филадельфии.
 Могила неизвестного солдата — мемориал в Киеве.
 Могила неизвестного солдата — мемориал на Арлингтонском национальном кладбище в США.
 Могила неизвестного солдата — мемориал в Ташкенте